Herczeg Jenő (1886–1961) színész, rendező
 Herczeg Jenő (1930) gépészmérnök